Auza steht für:

 eine antike Stadt in der Mauretania Caesariensis, siehe Auza (Mauretania Caesariensis)
 der Nachname von Bernardito Cleopas Auza (* 1959), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat

Namensträger
 Jeyson Auza Pinto (* 1981), bolivianischer Arzt und Politiker